Reao ist der Name

 eines Atolls in Französisch-Polynesien, siehe Reao (Atoll)
 einer Gemeinde in Französisch-Polynesien, siehe Reao (Gemeinde)

REAO ist die Abkürzung für
 die Berliner Rückerstattungsanordnung der Westalliierten von 1949, die mit dem Militärregierungsgesetz Nr. 59 in den westlichen Besatzungszonen vergleichbar ist.